MSS steht als Abkürzung für:

 Mainzer Studienstufe, die gymnasiale Oberstufe beim Abitur in Rheinland-Pfalz 
 Management Support System, Informationsgewinnung aus operativen Datenbeständen
 Manager Self-Service, ein web-basierendes Personal Tool in Personalinformationssystemen
 Mass Storage Subsystem, ein historischer Datenspeicher, siehe IBM 3850
 Maximum Segment Size, die maximale Größe des Datensegmentes im Transmission Control Protocol (TCP)
 Meister für Schutz und Sicherheit
 Methylsulfonsäure, siehe Methansulfonsäure
 Ministry of State Security, siehe Ministerium für Staatssicherheit der Volksrepublik China
 Missionarie Secolari Scalabriniane, siehe Säkularinstitut der Scalabrini-Missionarinnen
 Mobile Servicing System, Modul für die Instandhaltung der Internationalen Raumstation (ISS)
 
 Moto Sport Schweiz, eine Schweizer Motorradzeitschrift
 Myofasziales Schmerzsyndrom
 Motorschutzschalter (Elektrotechnik)
 Merkle Signature Scheme (engl.), siehe Merkle-Signatur
 Sozialministerium Osttimors

Mss steht für:
 Manuskripte

.mss steht für:
 Dateinamenserweiterung der Gestaltungssprache CartoCSS

Abkürzung